Hassan ibn Thabit (; geb. 563?, gest. 660?) war ein arabischer Dichter. Besonders nachdem er Muslim wurde, wurde er mit seinen Gedichten berühmt, die er verfasste, um Mohammed und Muslime zu unterstützen. Deshalb wird er „Der Hauptdichter Mohammeds“ genannt. Er ist vor allem als Dichter des Lobpreises und der Satire bekannt.

Einzelnachweise 

Autor
Lyrik
Literatur (Arabisch)
Araber
Geboren im 6. Jahrhundert
Gestorben im 7. Jahrhundert
Mann